Cavalleri ima više značenja:
 Cavalleri, Alessandria
 Cavalleri, Bergamo